Punch kan syfta på:

Geografi

Indien 

 Pūnch (ort), Jammu och Kashmir, 
 Pūnch (vattendrag i Indien, Jammu och Kashmir, lat 33,76, long 74,03), 
 Pūnch (vattendrag i Indien, Jammu och Kashmir, lat 33,28, long 73,73), 
 Punch (distrikt i Indien), Jammu och Kashmir,

Övrigt 
 Punch, brittisk tidskift
 Punch (dansk tidskrift)
 Punsch, söt, alkoholhaltig dryck